Бенджамин Орр ():
 Орр, Бенджамин (1947—2000) — американский певец и бас-гитарист, участник и один из основателей «The Cars».
 Орр, Бенджамин (1772—1828) — американский политик, член Палаты представителей США от штата Массачусетс.
 Орр, Бенджамин Грейсон (1762—1822) — американский политик, четвёртый мэр Округа Колумбия.